Ciężkowice (plaats), plaats in Polen
 Ciężkowice (gemeente), gemeente in Polen